

Patronyme 
 Jeanne Louault (1912-2011), Juste parmi les Nations ;
 Pierre Louault (né en 1949), homme politique français.